Intramuros est un magazine indépendant consacré au design, créé en 1985. Il traite l'actualité du design international dans l'ensemble de ses applications : architecture intérieure, mode, nouvelles technologies, création industrielle, graphisme...

Il est destiné à une presse professionnelle, en particulier aux designers et architectes d'intérieurs. Il est édité par Intramuros Group.

Liens externes 
 

Magazine français
Titre de presse créé en 1985
Design
Média bilingue